The Matrix Revolutions: Music from the Motion Picture — оригинальный саундтрек к научно-фантастическому фильму «Матрица: Революция» ().

Об альбоме 
«Матрица: Революция — Музыка из кинофильма» является одним из Топ-Саундтреков 2003 года.

Болгарская гимнастка Симона Пейчева использовала композицию «Navras» в одном из своих выступлений на Олимпийских играх в 2004 году.

Список композиций

Ссылки 

Саундтреки франшизы «Матрица»
Саундтреки 2003 года
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Maverick Records